Белопо́льский — фамилия.

Носители фамилии 
 Белопольский, Аншель Петрович (1901—1950) — советский химик.
 Белопольский, Аполлон Григорьевич (1820—1883) — врач.
 Белопольский, Аристарх Аполлонович (1854—1934) — российский и советский астроном.
 Белопольский, Борис Наумович (1909—1978) — советский живописец и график, член Союза худоников СССР.
 Белопольский, Василий Харитонович (1924—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Белопольский, Ефим Тимофеевич (1752 — после 1799) — штаб-лекарь, один из основателей военно-санитарной медицины в России.
 Белопольский, Иван Павлович (1909—1984) — Герой Советского Союза.
 Белопольский, Илья Исаевич (1884—1918) — революционер-большевик, борец за установление Советской власти в Восточной Сибири.
 Белопольский, Лев Осипович (1907—1990) — советский зоолог, орнитолог.
 Белопольский, Маркс Самуилович — лауреат Государственной премии СССР в области техники 1971 года.
 Белопольский, Яков Борисович (1916—1993) — советский архитектор.

 Белопольская, Мария Михайловна (1916—2006) — советский и российский биолог, доктор биологических наук, профессор ЛГУ.

Другое 
 Белопольский — кратер на Луне.

См. также 
 Белопольский район
 Белопольский городской совет

Примечания